

Geografia
 Bardon – parrocchia civile dell'Inghilterra nel North West Leicestershire

Persone
 Anthony Bardon – ex calciatore inglese naturalizzato gibilterrino
 Cédric Bardon – ex calciatore francese
 Franz Bardon – esoterista ceco
 John Bardon – attore britannico